Zabójstwo Buziaczka (tur. Buse Cinayeti) – powieść kryminalna tureckiego pisarza Mehmeta Murata Somera, opublikowana w 2003 roku. Jest to druga część cyklu Hop-Cziki-Yaya, którego bohaterem jest transwestyta prowadzący śledztwo z własnej inicjatywy.

Treść 
Narrator próbuje wyjaśnić sprawę śmierci Buziaczka, transwestyty, który pracował w jego klubie. Przed śmiercią Buziaczek zdradził mu, iż miał w przeszłości romans z kimś, kto zrobił obecnie ogromną karierę a teraz próbuje go zastraszyć i wyciągnąć kompromitujące materiały. Podczas poszukiwań narrator odkrywa, iż tajemniczym kochankiem Buziaczka był Eronat Surejja, szef Partii Celu, mający ogromne wpływy polityczne. W całą sprawę wmieszana jest ponadto grupa szantażystów, która utrudnia dotarcie do prawdy.

Akcja, podobnie jak pierwszej części cyklu, osadzona jest w środowisku stambulskich transwestytów, których postacie oraz zachowania zostały sportretowane w sposób realistyczny, lecz z sympatią i humorem.

Powieść została przełożona na język polski przez Annę Polat i opublikowana nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Tureckie powieści
Powieści z 2003
Powieści kryminalne i sensacyjne
Literatura LGBT